Rutkiewicz, Rutkowicz:
 Jan Rutkiewicz (1875–1950) – polityk lewicowy okresu II Rzeczypospolitej
 Jan Rutkiewicz (ur. 1931) – polski reżyser filmowy
 Wanda Rutkiewicz-Błaszkiewicz (ur. 1943) – polska himalaistka
 Bogusz Rutkiewicz (ur. 1965) – polski basista i gitarzysta rockowy
 Marek Rutkiewicz (ur. 1981) – kolarz polskiej grupy DHL-Author
 Magdalena Jadwiga Rutkiewicz-Luterek (ur. 1962) – polska kostiumograf filmowa

Zobacz też 
 Rotkiewicz, Rotkowicz
 Rutkowice